Мертрю

 Мертрю, Жан-Клод (фр. Jean-Claude Mertrud; 1728, Лангр — 7 октября 1802) — французский анатом.
 Мертрю (фр.) — город и коммуна на северо-востоке Франции.